Glacier National Park (Canada) nella British Columbia, Canada
Glacier National Park (Stati Uniti) nel Montana, Stati Uniti

Pagine correlate
Glacier Bay National Park and Preserve, in Alaska, Stati Uniti
Parco Nazionale Los Glaciares, in Argentina